Un tombolo est une bande de sable reliant une île au continent
 Tombolo est une commune italienne de la province de Padoue